Villareal puede hacer referencia a:

Villareal, ciudad de Filipinas;
Sergio Villareal, futbolista colombiano;
Tiffany Villareal, cantante estadounidense;
Viviano L. Villareal, político mexicano; o
Luis Villareal, futbolista venezolano.